Keisuke Ōsako – calciatore giapponese
 Suguru Osako – mezzofondista e maratoneta giapponese
 Yūya Ōsako – calciatore giapponese